Die 20. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1994 Palmares CECAFA Championship, fand vom 26. November bis zum 10. Dezember 1994 in Kenia statt. Acht ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Tansania gewann seinen zweiten Titel.

Spielmodus 

Die acht teilnehmenden Mannschaften aus sieben Ländern spielten in zwei Gruppen mit je vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}
Die Spiele der Gruppe A fanden in Nairobi statt.

|}

Gruppe B 

|}
Die ersten drei Spiele der Gruppe B fanden in Mumias und die letzten drei in Nairobi statt.

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1994Tansania

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1994
Fußballveranstaltung 1994
Fußball (Kenia)
Sportveranstaltung in Nairobi
Mumias